Південну Корею на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли двісті тридцять сім спортсменів у двадцяти дев'ятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Південна Корея на сайті МОК 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020